Jaume Vidal (organista) (s. XVII), prevere reusenc que exercí com organista de la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
 Jaume Vidal (1607-1689), monjo devot del Monestir de Montserrat i compositor.
 Jaume Vidal i Vidal (el Vendrell, 1918 – 1996), conegut amb els renoms «Carboner» o «Mestre», instrumentista i compositor de música per a gralla.
 Jaume Vidal i Alcover (Manacor, 1923 - Barcelona, 1991), escriptor mallorquí.
 Jaume Vidal i Biosca (Barcelona, 1958), periodista cultural català, especialitzat en còmic i arts visuals.